Fabian Sutter, né le  à Langnau im Emmental, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière

En club 
Bien que né dans l'Emmental, ce n'est pas avec le club local du SC Langnau Tigers, mais avec le club voisin du CP Berne que Fabian Sutter joue pour la première fois en LNA, lors de la saison 1999-2000. Pendant la saison 2001-2002, il quitte le club de la capitale pour le HC Davos.

Après deux titres en cinq saisons dans les Grisons, il rentre au bercail en signant avec le SC Langnau Tigers. Après quatre saisons, et autant de participations aux play-out, avec le club emmentalois, dont il devient le capitaine, Fabian Sutter désire à nouveau faire partie d'une équipe se battant pour le titre. Il lie sa destinée avec celle du EV Zoug.
Après cinq saisons au EV Zoug, il signe pour trois saisons au HC Bienne.

En équipe de Suisse 
Fabian Sutter a participé au championnat du monde des moins de 18 ans en 2000, ainsi qu'à deux championnats du monde junior, en 2001 et 2002. Il compte trois sélections en équipe de Suisse, toutes fêtées pendant la saison 2007-2008.

Palmarès 
LNA
Champion en 2002 et en 2005 avec le HC Davos
 Vice-champion en 2003 et 2006 avec le HC Davos
Coupe Spengler
Vainqueur en 2001 et en 2004 avec le HC Davos
Finaliste en 2002 et en 2003 avec le HC Davos

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || CP Berne U20 ||  Élite Jr. A
| 39 || 10 || 9 || 19 || 6 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
|1999-2000  || CP Berne || LNA
| 38 || 1 || 3 || 4 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|1999-2000|| CP Berne U20 ||  Élite Jr. A
| 14 || 17 || 4 || 21 || 18 || 7 || 3 || 6 || 9 || 6
|- 
|2000-2001 || CP Berne ||  LNA
| 40 || 3 || 6 || 9 || 12 || 10 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
|2000-2001 ||CP Berne U20 ||  Élite Jr. A
| 3 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || CP Berne || LNA
| 14 || 2 || 0 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002|| HC Davos || LNA
| 17 || 2 || 5 || 7 || 2 || 11 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2002-2003 || HC Davos ||  LNA
| 43 || 8 || 4 || 12 || 2 || 17 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
|2003-2004 || HC Davos ||  LNA
| 45 || 13 || 11 || 24 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2004-2005 || HC Davos ||  LNA
| 42 || 4 || 6 || 10 || 12 || 15 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2005-2006 ||  HC Davos ||  LNA
| 44 || 5 || 3 || 8 || 36 || 15 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
||2006-2007 || SC Langnau Tigers || LNA
| 44 || 9 || 9 || 18 || 36 || 15 || 8 || 5 || 13 || 20
|-
|2007-2008 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 50 || 13 || 17 || 30 || 46 || 7 || 4 || 3 || 7 || 0
|-
||2008-2009 || SC Langnau Tigers ||  LNA
| 50 || 9 || 20 || 29 || 56 || 7 || 1 || 1 || 2 || 18
|-
|2009-2010 || SC Langnau Tigers  ||  LNA
| 48 || 10 || 14 || 24  || 24 || 4 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
|2010-2011 || EV Zoug ||  LNA
| 50 || 8 || 15 || 23 || 26 || 10 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2011-2012 || EV Zoug ||  LNA
| 47 || 9 || 6 || 15 || 22 || 9 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
|2012-2013 || EV Zoug ||  LNA
| 49 || 8 || 12 || 20 || 24 || 12 || 6 || 2 || 8 || 6
|-
| 2013-2014|| EV Zoug||  LNA||46 ||7 ||13 ||20 ||28 || 6||2 ||3 ||5 || 4
|- 
| 2014-2015|| EV Zoug||  LNA||50 || 9|| 9|| 18|| 14|| 6||0 ||1 || 1|| 4
|- 
| 2015-2016|| HC Bienne|| LNA||39 ||4 ||3 ||7 ||20 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017||HC Bienne||LNA||48||5||8||13||18||5||0||0||0||2
|-
|2017-2018 || HC Bienne || NL ||49 || 0|| 5|| 5|| 14|| 12|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
|2018-2019 || EHC Kloten || SL ||44 || 14|| 19|| 33|| 10|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2019-2020 || EHC Kloten || SL || 43|| 7|| 7|| 14|| 26|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2

|2000 ||  Suisse -18 ans ||CM -18 ans
| 7 || 0 || 5 || 5 || 4 || -2 ||
|-
|2001 ||  Suisse -20 ans ||CM -20 ans
| 7 || 2 || 1 || 3 || 8 || -2 ||
|-
|2002 ||  Suisse -20 ans ||CM -20 ans
| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || -6 ||
|-
|2006 || HC Davos || Coupe d'Europe
| 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 ||  de la Division Hlinka
|-
| 2012||EV Zoug || Trophée européen 
| 8 || 2 || 1 || 3 || 2 ||  ||  de la Division Ouest

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1982
Naissance à Langnau im Emmental
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Bienne
Joueur du EHC Kloten